De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1989 werden op 3, 4 en 5 maart 1989 gereden op de ijsbaan Ledovi Stadium te Kiev (Sovjet-Unie).

De Oost-Duitse Ulrike Adeberg en de Sovjet Andrej Anoefrijenko werden juniorenwereldkampioen.

Dag 1

500 meter jongens

500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

1500 meter meisjes

Dag 3

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

 1989
Langebaanschaatsen in 1989
Schaatsen in de Sovjet-Unie
Sportevenement in Kiev
Schaatsen